Kajetia puede referirse a:
 la región de Kajetia, una de las regiones administrativas en que se organiza actualmente Georgia;
 Kajetia, la región histórico-geográfica;
 Reino de Kajetia (1465-1762), un histórico reino localizado en el este de Georgia, centrado en la actual región de Kajetia;
 Reino de Kartli-Kajetia (1762-1800), un reino de breve duración creado por la unificación de dos reinos orientales georgianos, el reino de Kartli y el reino de Kajetia.